Lingerie steht für: 

 Unterwäsche
 Reizwäsche
 Lingerie (Serie), US-amerikanische Fernsehserie (2009–2010)